FAD steht für:
 Familial Alzheimer Disease, siehe Familiäre Alzheimer-Krankheit
 Find-a-Drug, medizinisches Projekt
 First appearance datum, Datum des ersten Auftretens in der Biostratigraphie
 Fish Aggregating Device, siehe Fischsammler
 Flavin-Adenin-Dinukleotid, ein Coenzym
 Fomento de las Artes y del Diseño, spanische Organisation zur Förderung von Kunst, Architektur und Design
 Freiwilliger Arbeitsdienst in der Weimarer Republik
 Frente Ampla Democrática, Wahlbündnis von vier Parteien in Osttimor
 Abendstern (Hessen) (DS-100-Code), eine Station der Biebertalbahn
 Fuerza Aérea República Dominicana, Luftwaffe der Fuerzas Armadas de la República Dominicana
 Rog-Air (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

fad steht für:
 Wagi (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen auf Papua-Neuguinea

Fad steht für:
 Fad (Hype), ein kurzfristiger Modetrend

Siehe auch:

Abkürzung